Села:

Крилів — Рівненська область, Дубенський район
 Крилів — Рівненська область, Рівненський район

 Крилів — козацьке містечко, та з ХХ ст. село Новогеоргіївського району (Кіровоградської обл.) затоплене водами Кременчуцького водосховища.
 Крилів — колишня слобода, пізніше село та з ХІХ ст місто Новогеоргіївськ (Кіровоградська обл.), також було затоплене водами Кременчуцького водосховища.

Крилів — початково фортеця Галицько-Волинського князівства, пізніше містечко, тепер селоу Люблінському воєводстві, Грубешівський повіт, гміна Мірче.